Сётоку (принц) — японский принц;
 Сётоку — имя, под которым известна во второй период своего правления императрица Кокэн;
 Сётоку, или Дзётоку — эра японского традиционного летосчисления в период Хэйан;
 Сётоку (Эдо) — эра японского традиционного летосчисления в период Эдо.